Anna Czyż – polska hematolog i transplantolog kliniczna, prof. dr hab., prof. UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 Anna Sylwia Czyż – polska historyk sztuki, dr hab. prof. UKSW